Kata kan syfta på:

 Kata – ett japanskt ord med innebörd av norm och fastställda regler för utförande främst inom traditionella japanska konster 
 Kata (karate) – en serie standardiserade tekniker och ställningar som utförs åt olika håll efter ett bestämt mönster
 Kata (kampsport) – ett träningssätt inom budō, japansk kampsport och viss annan kampkonst
 Kata (djur) – ett släkte av plattmaskar
 Storgårdsägarinnan Kata, Varnhem – gård i Västergötland under 900-talet

Personer
 Kata Dalström (1858–1923), en av den svenska arbetarrörelsens mest kända agitatorer

Geografi

Sverige 

 Kata gård,

Thailand 

 Kata Beach – en strand på ön Phuket